Dogman, album de King's X sorti en 1994 ;
 Dogman, chanson de King's X tirée de l'album précédent ;
 Dogman, film de Matteo Garrone sorti en 2018.
 DogMan, film français de Luc Besson prévu en 2023.